La Lega Nazionale B 1965-1966, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Winterthur.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1966-1967.
      Retrocessa in Prima Lega 1966-1967.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Winterthur e Moutier promosse in Lega Nazionale A.
 Porrentruy e Cantonal Neuchâtel retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1966 2